Пантев — фамилия; имеет женскую форму Пантева.
 Пантев, Андрей Лазаров (род. 1939) — болгарский историк, академик Болгарской академии наук и всемирной академии «Платон».
 Пантев, Атанас (1892—1943) — болгарский полицейский и юрист, начальник полиции в первые годы Второй мировой войны.
 Пантев, Пантелей Йорданов (1911—1997) — болгарский литературный критик, литературовед, общественный деятель.